Philibert est un prénom.

Prénom 
Ancien prénom d'origine germanique avec une graphie influencée par Philippe, de fili « beaucoup » et berht « brillant, illustre ». Ou encore variante savante de Hildebert sur hild « combat ». Forme populaire Heudebert.

Sa forme féminine est Philiberte.

Saints 
 Philibert de Tournus, abbé à Jumièges puis à Noirmoutier; ses restes ont été portés à Tournus (fête le 20 août).
 Philibert de Tolède.

Autres personnages ayant porté ce prénom 
 Philibert Jambe de fer, musicien et compositeur lyonnais du  siècle, très actif dans la musique protestante.
 Philibert Aspairt, portier du Val de Grâce, enterré dans les catacombes de Paris.
Philibert Biourge, botaniste, mycologue et chimiste belge.
 Philibert Bugnyon, poète lyonnais de la Renaissance.
 Philibert de Chalon, prince d'Orange, dernier représentant d'une branche cadette des comtes de Bourgogne.
 Philibert Commerson, explorateur et naturaliste français
 Philibert Delorme, architecte.
 Philibert Genetet, prêtre chalonnais, élu du clergé aux États généraux de 1789
 Philibert de Gramont, aristocrate français
 Philibert de Gramont de Guiche, aristocrate français
 Philibert Guide, poète français né à Chalon-sur-Saône
 Philibert de La Guiche, bailli de Mâcon, qui empêcha le massacre de nombreux protestants de la ville.
 Philibert Milliet de Faverges, prélat savoyard du , évêque d'Aoste, puis d'Ivrée
 Philibert Orry, contrôleur général des finances sous Louis XV.
 Philibert Papillon, prêtre dijonnais, auteur de la Bibliothèque des auteurs de Bourgogne.
 Philibert Trudaine de Montigny, administrateur et savant français
 Philibert Vrau, industriel lillois et personnalité marquante du catholicisme social.
 Philibert Tsiranana, premier président de la République malgache de 1959 à 1972.

Personnalités ayant Philibert pour nom 

 Christian Philibert (né en 1965) est un cinéaste français.
 Joseph-Alphonse Philibert (1848-1926), amiral français.
 Jules Thomas Philibert (1799-1887), homme politique français. 
 Nicolas Philibert (né en 1951) est un cinéaste français.
 Michel Philibert (1920 - 1991) est un philosophe français.

Œuvres imprimées 

Philibert est aussi une série de bande dessinée.

 Scénario, dessins et couleurs : Mazan
 Albums :
 Tome 1 : Dans l'cochon tout est bon (2000)
 Tome 2 : C'est aujourd'hui dimanche (2004)
 Éditeurs : Delcourt (Collection Conquistador) : Tomes 1 et 2 (première édition des tomes 1 et 2).

Théophile et Philibert est une série de bande dessinée franco-belge, créée en 1960 dans le no 1172 du journal Spirou par Paul Deliège.

Œuvres audiovisuelles 

 Philibert est aussi le nom du cheval dans le dessin animé La Belle et la Bête des studios Disney.
 Les Aventures de Philibert, capitaine puceau est un film français de Sylvain Fusée avec Jérémie Renier dans le rôle-titre, sorti le .

Entreprise 
 Philibert Groupe

Notes et références 

Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme français